Barcelona ist der Name folgender geographischen Objekte:

in Spanien:
 Barcelona, Stadt in Katalonien
 Provinz Barcelona, Verwaltungseinheit
 Grafschaft Barcelona, historische Grafschaft in Katalonien
 Flughafen Barcelona-El Prat, Verkehrsflughafen von Barcelona

in den Vereinigten Staaten:
 Barcelona (Arkansas), Ort im Crawford County
 Barcelona (Louisiana), Ort im Tensas Parish
 Barcelona (New York), Ort im Chautauqua County
 Barcelona (Puerto Rico), Ort im Mayagüez
 Barcelona (Nevada), abgekommener Ort im Nye County
 Barcelona (Ohio), abgekommener Ort im Richland County
 Barcelona Estates, Ort im Clayton County, Georgia
 Barcelona Mine, Mine im Nye County, Nevada
 Barcelona Park, Park im Orange County, Kalifornien

in anderen Ländern:
 Barcelona (Rio Grande do Norte), Gemeinde in Brasilien
 Barcelona (Sorsogon), Stadtgemeinde auf den Philippinen
 Barcelona (Venezuela), Stadt in Venezuela

Barcelona ist der Familienname folgender Personen:
 Danny Barcelona (1929–2007), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Jean-Louis Barcelona (* 1975), französischer Schauspieler

Barcelona steht für:
 (945) Barcelona, Asteroid des Hauptgürtels
 Barcelona (Schiff), Kreuzfahrtschiff
 Barcelona, Vierkern-Prozessor, siehe AMD K10
 Circuit de Barcelona-Catalunya, Motorsport-Rennstrecke in Montmeló
 Universität Barcelona, Universität in Barcelona, Spanien

Sport:
 FC Barcelona, Sportverein aus Barcelona, Spanien
 FC Barcelona B, zweite Mannschaft des FC Barcelona
 FC Barcelona C, ehemalige dritte Mannschaft des FC Barcelona
 FC Barcelona (Basketball), Basketballabteilung des FC Barcelona
 FC Barcelona (Handball), Handballabteilung des FC Barcelona
 FC Barcelona (Futsal), Futsalabteilung des FC Barcelona
 FC Barcelona (Eishockey), Eishockeyabteilung des FC Barcelona
 FC Barcelona (Rollhockey), Rollhockeyabteilung des FC Barcelona
 FC Barcelona (Feldhockey), Feldhockeyabteilung des FC Barcelona
 FC Barcelona (Rugby), Rugbyabteilung des FC Barcelona
 CBF Universitari de Barcelona, Frauen-Basketballabteilung des FC Barcelona
 Espanyol Barcelona, Fußballvereine in Barcelona, Spanien
 Barcelona SC Guayaquil, Fußballverein in Guayaquil, Ecuador
 Barcelona Dragons (NFL Europe), American-Football-Team in Barcelona, Spanien
 Barcelona Dragons (ELF), American-Football-Team in Barcelona, Spanien
 ATP Barcelona, Tennisturnier in Barcelona, Spanien
 WTA Barcelona, Damen-Tennisturnier in Barcelona, Spanien

Sonstiges:
 Barcelona (Band), US-amerikanische Band
 Barcelona (Lied), Lied von Freddie Mercury und Montserrat Caballé (1987)
 Barcelona (Album), Album von Freddie Mercury und Montserrat Caballé (1988)
 Barcelona (Film), US-amerikanischer Film von Whit Stillman (1994)
 Vicky Cristina Barcelona, Film von Woody Allen (2008)
 Barcelona-Sessel, Entwurf von Ludwig Mies van der Rohe

Siehe auch:

 Barcellona